

Biografia
Circa nel 1362, Cristiano V si sposò con Agnese di Holstein e Heringen da cui ebbe un figlio, Dietrich di Oldenburg. Però viene ancora detto che si sposò dopo il 1368 ed ebbe il figlio circa nel 1372, ma, come già detto, non è certo. In più è un antenato in discendenza patrilineare del principe Filippo, duca di Edimburgo.

Ascendenza

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Cristiano 5